Растворы — гомогенные (однородные) смеси
 Растворы — деревня в Красногородском районе Псковской области, Пограничная волость

См. также
 Раствор (значения)